Katharineum steht für:

 Katharineum zu Lübeck, Gymnasium mit altsprachlichem Zweig in Lübeck
 Martino-Katharineum Braunschweig, Gymnasium in Braunschweig